Chris Kattan (né en 1970), acteur, humoriste, producteur et scénariste américain.
 Emmanuel Kattan (né en 1968), philosophe et romancier canadien.
 Hanan Kattan (née en 1962), productrice et réalisatrice jordanienne.
 Naïm Kattan (1928-2021), écrivain québécois.

Homonymie de patronyme